Vid olympiska sommarspelen 1976 hölls två bågskyttetävlingar. Tävlingen följde samma form som vid bågskyttetävlingarna 1972. Grenarna var herrar och damer individuellt. Bågskyttarna sköt totalt 288 pilar från fyra olika distanser (90, 70, 50 och 30 meter för herrar; 70, 60, 50 och 30 meter för damer). I herrarnas tävling tävlade 24 nationer med 37 bågskyttar. 16 nationer skickade 27 bågskyttar för att delta i damernas tävling.

Resultat

Medaljtabell

Resultat

Herrar

Damer

1976
Olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1976